Achoerus är ett släkte av plattmaskar. Achoerus ingår i familjen Anaperidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Achoerus